Мухамбетов — фамилия, распространённая среди преимущественно тюркских народов СССР. Производная от личного имени "Мухамбет", которая в свою очередь происходит от искаженного транскрибирования личного имени пророка Мухаммеда. Имеет женскую форму Мухамбетова. 

Известные носители:
 Мухамбетов, Архимед Бегежанович (род. 1972) — казахстанский государственный деятель.
 Мухамбетов, Бисенгали (1908—1966) — полный кавалер ордена Славы.
 Мухамбетов, Жакипбек (1912—1981) — Герой Советского Союза.